Nogometni Klub Olimpija Ljubljana (1911-2004), club de futbol desaparegut eslovè.
 Košarkarski Klub Union Olimpija, club de basquetbol eslovè.
 Nogometni Klub Olimpija Ljubljana, club de futbol eslovè.
 HDD Olimpija Ljubljana, club d'hoquei sobre gel eslovè